Il doppio del Sybase Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jim Grabb e Patrick McEnroe erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Trevor Kronemann e David Macpherson hanno battuto in finale 6–4, 3–6, 6–3  Richey Reneberg e Jonathan Stark.

Teste di serie
 Tommy Ho /  Brett Steven (primo turno)
 Rick Leach /  Scott Melville (semifinali)
 Richey Reneberg /  Jonathan Stark (finale)
 Trevor Kronemann /  David Macpherson (campioni)

Tabellone

Note 
 

SAP Open 1996
ATP Tour 1996